Ма́рти Ро́ббинс (; настоящее имя Ма́ртин Дэ́вид Ро́бинсон; 26 сентября 1925 — 8 декабря 1982) — американский певец и киноактёр, получивший признание и популярность в качестве исполнителя кантри-энд-вестерна (направления кантри, в котором доминировали сюжеты из жизни Дикого Запада).

Биография 
Марти Роббинс родился в городе Глендейл, что недалеко от Финикса (штат Аризона). Он был выходцем из бедной многодетной семьи, положение которой усугублялось нищетой Великой депрессии и алкоголизмом отца, который перебивался случайными заработками, чтобы прокормить семью из 10 детей. Позднее Роббинс вспоминал, что одним из его самых тёплых воспоминаний о детстве были истории Дикого Запада, которые ему рассказывал его дедушка Боб Хекл. В 1937 году семья распалась, и через два года, когда началась Вторая мировая война, Роббинс в возрасте 17 лет был отправлен служить в составе Военно-морских сил США на Тихоокеанский фронт на Соломоновы острова. На войне Роббинс был рулевым самоходной танко-десантной баржи LCT. Во время службы Роббинс научился играть на гитаре, начал писать песни и проникся любовью к гавайской музыке.

Демобилизовавшись в 1945 году, он устроился работать на радиостанцию KTYL, где у него была своя передача, а затем на местное телевидение Финикса KPHO-TV, где его и заметили. Появившийся в передаче Роббинса в качестве гостя Литтл Джимми Диккенс помог ему заключить контракт со звукозаписывающей компанией Columbia Records. Роббинс стал широко знаменит после выступлений в радиопередаче Grand Ole Opry в Нашвилле (штат Теннесси).

Роббинс имел почётную учёную степень, присвоенную .

27 сентября 1948 года Марти женился на Маризоне Болдуин (1930—2001), которой он посвятил песню «Моя Женщина, Моя Женщина, Моя Жена». Они имели двух детей, сына Ронни (родился в 1949) и дочь Джанет (родилась в 1959), которая также стала певицей.

В 1982 году Роббинс сыграл роль музыканта в фильме с Клинтом Иствудом «Человек из притона» (). Марти Роббинс не дожил несколько недель до премьеры фильма. Он умер в результате осложнения после операции на сердце. Он был предан земле в Мемориальном парке Woodlawn в Нашвилле. Город Эль-Пасо в штате Техас назвал в его честь парк и региональный центр возле него.

Участие в автогонках 
В дополнение к музыкальным талантам Роббинс был большим любителем гонок и участвовал в автомобильных гонках на кубок Уинстона «NASCAR». Он принимал участие в 35 гонках, в 10 из которых вошёл в призовую «шестёрку», включая в 1973 году — Daytona 500. В 1967 году Роббинс сыграл себя в фильме 1967 года об автомобильных гонках «Ад на Колесах» (). Роббинс был неравнодушен к автомобилям марки «Dodge»: «Dodge Charger» и, начиная с 1978 года, «Dodge Magnum». Последний раз он участвовал в гонке — гран-при Emory Healthcare 500 — на автомобиле «Buick Regal» 7 ноября 1982 года (за месяц до смерти). В 1983 году «NASCAR» в память Роббинса назвала ежегодную гонку в Нашвилле «Marty Robbins 420».

Музыкальная карьера 
Профессиональная музыкальная карьера Роббинса началась в 1951 году. На протяжении 50-х годов Роббинс выпускал музыку различных стилей в жанре кантри, в том числе и рокабилли. В 1957 году его сингл «Белое спортивное пальто и розовая гвоздика» () был распродан в количестве более чем один миллион копий и получил статус «Золотого». В 1959 году вышел сингл «El Paso» (названный так в честь города в Техасе), получивший награду «Грэмми» (впервые вручённая за кантри-композицию) и ставшая с тех пор визитной карточкой певца. Именно тогда Роббинс переключился полностью на кантри-энд-вестерн и выпустил десятки альбомов в этом стиле, эпически описывая жизнь ковбоев и драмы любви.

В 1961 году сингл «Don’t Worry» достиг 3-й позиции в чартах. Песня «El Paso» получила два продолжения: «Feleena» и «El Paso City», которые продолжили историю, спетую в оригинальной песне. Также в 1961 году Роббинс написал слова и музыку, а также записал песню-балладу «I Told the Brook» баллада, позже спетую Билли Торпом.

Из других наград, помимо полученной премии «Грэмми», его сингл «My Woman, My Woman, My Wife» в 1970 году был номинирован на эту же премию в номинации «Лучшей музыки в стиле кантри». По версии Академии музыки кантри Роббинс назван лучшим исполнителем кантри десятилетия (1960—1969). Его имя было занесено в Зал славы кантри в 1982 году.

Политическая позиция 
Роббинс последовательно занимал правые политические позиции. Его песня «Ain’t I right» с критикой коммунизма является одной из популярных мелодий среди современных американских правых.

Примечания 

Исполнители рок-н-ролла
Лауреаты премии «Грэмми»
Кантри-музыканты США
Автогонщики США
Гонщики NASCAR
Исполнители Columbia Records
Члены Зала славы кантри
Члены Республиканской партии США от Теннесси